Елена Архиповна Кузнецова (1918 — 2008, Ростов-на-Дону) — советская театральная актриса, народная артистка РСФСР (1982).

Биография 
Елена Архиповна Кузнецова родилась в 1918 году. Училась в Омском театральном училище.

В 1940-х годах играла в Омском театре драмы.

В 1946—1952 и 1954—1990 годах была актрисой Ростовского театра драмы имени М. Горького.

Умерла в 2008 году.

Награды и премии 

 Заслуженная артистка РСФСР (1956).
 Орден «Знак Почёта» (7 марта 1960).
 Народная артистка РСФСР (1982).

Работы в театре

Ростовский театр драмы 
 «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира
 «Живой труп» Льва Толстого
 «Цыган»
 «Последний срок»
 «Понедельник день тяжелый»
 «Семья» И. Попова — Мария Александровна Ульянова
 «Мой сын Володя» Ю. Яковлева — Мария Александровна Ульянова

Память 

 Мемориальная доска на доме № 44 по Советской улице в Ростове-на-Дону: «В этом доме жили и работали: Народный артист СССР Юрий Александрович Завадский 1936—1940 гг. Народный артист России Александр Алексеевич Никитин 1940—1954 гг. Народная артистка России Елена Архиповна Кузнецова 1954—1990 гг.». Установлена в 2013 году.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии:Омский академический театр драмы
Персоналии:Ростовский театр драмы им. М. Горького